

Geografia
 Dorna-Arini – comune della Romania ubicato nel distretto di Suceava
 Valea Arini – frazione nel comune di Bălțătești, nel distretto di Neamț, Romania

Persone
 Mariano Arini (1987) – calciatore italiano

Altro
 Arini – tribù di Arinae